|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bakoe (officieel Baku Cup) van 2014 vond plaats van 21 tot en met 27 juli 2014 in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Elina Svitolina slaagde erin haar titel te prolongeren.

De als eerste geplaatste Sorana Cîrstea kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste winnares van 2012, Bojana Jovanovski uit Servië, in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Svitolina wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Bakoe op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2014.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde halverwege haar openingspartij – na een verloren eerste set moest zij de strijd staken wegens buikklachten.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Iryna Boerjatsjok en Oksana Kalasjnikova was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Kalashnikova speelde samen met Olha Savtsjoek. Dit team was als eerste geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Aleksandra Panova en Heather Watson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Raluca Olaru en Shahar Peer in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Panova had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Watson twee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bakoe 2014
Bakoe